Wyklęty – powieść Grahama Mastertona wydana w 1983 roku
 Wyklęty – polski film fabularny w reżyserii Konrada Łęckiego z 2017 roku